Dalera steht für
 (1511) Daléra, Asteroid des Hauptgürtels
 TSF Dalera BB (* 2007), erfolgreiches Dressurpferd